Charles Meunier peut désigner :
 Charles Meunier (1865-1948), relieur et éditeur français ;
 Charles Meunier (1903-1971), coureur cycliste belge.
 Karl Meunier, souvent appelé Charles, était un artiste belge vivant à Saint-Gilles (Bruxelles) mort jeune.  Il était un des fils de Constantin Meunier.